Prathai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 77.780 de locuitori și o suprafață de 600,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtul Non Daeng.

Referințe 

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima